Frauenhain ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Frauenhain (Gutenborn), Ortsteil der Gemeinde Gutenborn im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Frauenhain (Röderaue), Ortsteil der Gemeinde Röderaue im Landkreis Meißen, Sachsen
 Frauenhain (Niederschlesien), Ortsteil in der Gmina Oława